Peene steht für:

 Peene, Fluss in Mecklenburg-Vorpommern
 Peene (Shepway), Ort im Distrikt Shepway, Grafschaft Kent, England, Vereinigtes Königreich
 Peene Becque, Fluss im Département Nord, Frankreich

Peene ist der Familienname folgender Personen:

 Hippoliet Van Peene (1811–1864), flämischer Arzt und Dramatiker

Siehe auch:
 Pene